Детское Евровидение — 2008 () — шестой конкурс песни «Евровидение» среди детей, состоявшийся 21 ноября 2008 года в городе Лимассол (Кипр) в спортивном центре имени Спироса Киприану. Шоу вели Алекс Майкл и София Параскева. Победу в конкурсе одержала группа из Грузии Bzikebi с песней «Bzzz», исполненной на выдуманном языке (эта песня на выдуманном языке стала первой, победившей на конкурсе). Виктория Петрик с Украины заняла 2-е место, Эгле Юргайтите из Литвы — 3-е. Также впервые победителем Детского Евровидения стала группа.

Девизом конкурса стала фраза «Fun in the Sun» (), несмотря на то, что в день конкурса над Лимассолом шли грозовые дожди. Дизайнером сцены, на которой прошёл конкурс, был Джордж Пападопулос: площадка представляла собой круглый остров, символизирующий Кипр, окружённый водой. Сцена была номинирована на премию «Live Design Excellence Awards»

В правилах конкурса были сделаны несколько изменений:
 не только детям, но и взрослым разрешили быть соавторами конкурсных песен (с условием, что все права на песни будут принадлежать детям);
 на сцене отныне могут находиться не более 6 человек (ранее было ограничение до 8 человек)
 победителя определяют не только телезрители, но и национальное жюри по принципу 50:50 — в жюри находятся как дети, так и взрослые

Список участников

Голосование 
Все страны в начале голосования получили 12 баллов, чтобы ни одна страна не получила в итоге ноль баллов. Грузия и Македония объявляли свои голоса в конце голосования из-за технических неисправностей.

Глашатаи 

  — Юлия Чиобану
  — Мэри Саакян
  — Анжелика Мисевич
  — Сарина
  — Стефани Трепекли (Представитель Греции на «Детском Евровидении — 2007» в составе группы Made in Greece)
  — Ана Давитайя
  — Хлоя Дитлефсен
  — Марина Балтадзи 
  — Анджелия Эрич
  — Франческа Зарб
  — Фамке Раух
  — Мариетта
  — Lina Joy (Представитель Литвы на «Детском Евровидении — 2007»)
  — Мария Зафировска
  — Кристина Христофи (Представитель Кипра на «Детском Евровидении — 2006» в дуэте с Луисом Панагиоту)

Отказались от участия 

  — Вещатель отказался от участия, так как не был заинтересован в участии.
  — Вещатель отказался от участия из-за того, что участие в «Детском Евровидении» не было в их планах.

Сняли заявку 

  — Изначально страна объявила о своём дебюте, но отказалась от участия в последний момент, так как не нашла подходящего участника. Азербайджан дебютировал на «Детском Евровидении» в 2012 году.
  — Изначально страна объявила о своём участии, но позднее вещатель снял заявку с конкурса.
  — Изначально страна объявила о своём участии, но позднее вещатель снял заявку с конкурса. Израиль дебютировал на «Детском Евровидении» в 2012 году.
  — Изначально страна рассматривала возможность участия, но позднее сняла свою заявку с конкурса.
  — Вещатель рассматривал возможность участия, но их дебют был отклонён, так как Уэльс не является суверенным государством. Уэльс дебютировал на «Детском Евровидении» в 2018 году.

Трансляция

Участвующие страны 

  — Гоар Гаспарян (ARMTV)
  — Денис Курьян (Беларусь 1)
  — на нидерландском: Кристиен Мэйс и Бен Рулантс (VRT)
  — Реня Цицибику и Джордж Амирас (ERT)
  — Темо Квирквелия (GPB)
  — Кириакос Пастидес (CyBC)
  — Дариус Узкурайтис (LRT)
  — Ивона Богоевская (МТВ 1)
  — Валери Велла (PBS)
  — Сипке Ян Бузема (AVRO)
  — Ольга Шелест (Россия-1)
  — Иоана Исопеску и Александр Надь (TVR1 и TVRi)
  — Душка Вучинич-Лучич (RTS2)
  — Тимур Мирошниченко (UA:Перший)

Не участвующие страны 

  — неизвестно (SBS — 13 мая 2009)
  — неизвестно (İTV)
  — Деян Кукрич (BHRT)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт детского конкурса песни Евровидение
 Все о конкурсах Евровидение на русском языке

«Детское Евровидение» по годам